Кубок ліг СРСР — умовна об'єднувальна назва для позначення різних футбольних турнірів за участі провідних клубів колишнього Радянського Союзу. Термін запропонував один із журналістів газети «Молодь України» восени 2015 року.

Історична довідка 

У футболі СРСР, окрім національних чемпіонату та Кубка, періодично розігрувались інші змагання, які були радянськими аналогами європейських лігових Кубків. Їхніми учасниками виступали переважно команди з найвищого дивізіону чемпіонату, в окремі роки доповнені колективами першого та другого. Спроби систематизації цих турнірів досі тривають.

Зведена таблиця

Турнір Комітету фізкультури та спорту СРСР (1952)

1952 рік 
 Перше місце
 ЦБРА (Москва)

Кубок Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді і Федерації футболу СРСР (1965)

1965 рік 
 Фінал
 31.05. «Динамо» (Київ) — «Зеніт» (Ленінград) — 3:3, по пен. 10:8

Турнір «Підсніжник» газети «Советский спорт» і Федерації футболу СРСР (1967—1969)

1967 рік 
 Фінал
 23.03. /Тбілісі/ «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Кутаїсі) — 1:0

1968 рік 
 Фінал
 27.03. /Тбілісі/ «Динамо» (Москва) — «Нефтчі» (Баку) — 2:1

1969 рік 
 Фінал
 29.03. /Сочі/ «Динамо» (Тбілісі) — «Дніпро» (Дніпропетровськ) — 1:0

Турнір Сочинського міськвиконкому і Комітету фізкультури та спорту РРФСР (1973, 1976)

1973 рік 
 Фінал
 23.09. /Сочі/ «Спартак» (Москва) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1, по пен. 5:4

1976 рік 
 Фінал
 08-13.03. /Адлер, Сочі/ «Крилья Совєтов» (Куйбишев) — «Шахтар» (Донецьк) — 3:0, 0:1

Турнір газети «Советский спорт» і Федерації футболу СРСР (1977)

1977 рік 
 Фінал
 16.05. /Москва/ «Дніпро» (Дніпропетровськ) — «Локомотив» (Москва) — 2:1

Кубок Федерації футболу (Футбольного союзу) СРСР (1986—1990)

1986 рік 
 Фінал
 04.11. /Кишинів/ «Дніпро» (Дніпропетровськ) — «Зеніт» (Ленінград) — 2:0

1987 рік 
 Фінал
 18.11. /Москва/ «Спартак» (Москва) — «Металіст» (Харків) — 4:1

1988 рік 
 Фінал
 22.11. /Кишинів/ «Кайрат» (Алма-Ата) — «Нефтчі» (Баку) — 4:1

1989 рік 
 Фінал
 05.11. «Дніпро» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Мінськ) — 2:1

1990 рік 
 Фінал
 06.07. «Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро» (Дніпропетровськ) — 2:0

Цікаві факти 

 загалом відбулося 13 турнірів, які можна об'єднати під загальною назвою «Кубок ліг СРСР»;
 переможцями змагань ставали дев'ять команд: «Дніпро» (Дніпропетровськ) — 3 титули, «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва) — по 2, ЦБРА (Москва), «Динамо» (Київ), «Динамо» (Тбілісі), «Крилья Совєтов» (Куйбишев), «Кайрат» (Алма-Ата), «Чорноморець» (Одеса) — по 1;
 в історії турніру були чотири призи переможця: перший (кришталевий) отримав лауреат 1952 року, другий (кришталевий) вручався у 1965, 1967—1969, 1977 роках, третій (кришталевий) — у 1973 та 1976 роках, четвертий (срібний) — у 1986—1990 роках.

Див. також 
 Кубок вищої ліги України з футболу
 Додаткові футбольні турніри СРСР за участі провідних клубів

Джерела 
 Газета «Молодь України». — 2015. — № 39-40, 9 жовтня. — с. 8

Посилання 
 Котиться кубкова хвиля «Дніпра» 

Футбольні змагання в СРСР
Національні футбольні кубки ліг Європи